Beaulieu (Ardèche)
 Beaulieu (Ardennes)
 Beaulieu (Calvados)
 Beaulieu (Cantal)
 Beaulieu (Côte-d'Or)
 Beaulieu (Haute-Loire)
 Beaulieu (Hérault), de grootste gemeente van deze naam
 Beaulieu (Indre)
 Beaulieu (Isère)
 Beaulieu (Nièvre)
 Beaulieu (Orne)
 Beaulieu (Puy-de-Dôme)

ook:
Beaulieu-en-Argonne, Meuse
Beaulieu-les-Fontaines, Oise
Beaulieu-lès-Loches, Indre-et-Loire
Beaulieu-sous-la-Roche, Vendée
Beaulieu-sous-Parthenay, Deux-Sèvres
Beaulieu-sur-Dordogne, Corrèze
Beaulieu-sur-Layon, Maine-et-Loire
Beaulieu-sur-Loire, Loiret
Beaulieu-sur-Mer, Alpes-Maritimes
Beaulieu-sur-Oudon, Mayenne
Beaulieu-sur-Sonnette, Charente
Annesse-et-Beaulieu, Dordogne
Ferrière-sur-Beaulieu, Indre-et-Loire
Neuville-lez-Beaulieu, Ardennes
Rejet-de-Beaulieu, Nord

Aardrijkskunde (overige)
Beaulieu (Wattrelos), wijk in de Franse gemeente Wattrelos
Beaulieu (Hampshire), plaats in het Engelse graafschap Hampshire
Beaulieu (rivier), rivier in het Engelse graafschap Hampshire

Economie
Beaulieu (textiel), Belgisch textielbedrijf
Beaulieu, Kasteel Doorwerth, voormalig restaurant Michelinster

Gebouw
Kasteel Beaulieu, kasteel in de Belgische gemeente Machelen
Beaulieu (Arnhem), een landhuis en rijksmonument in Arnhem
Beaulieu (Baarn), een gemeentelijk monument in de Nederlandse provincie Utrecht

Personen met de achternaam Beaulieu
Corey Beaulieu, Amerikaans gitarist
Flora van Beaulieu, heilige
Jean-Pierre de Beaulieu, Oostenrijks generaal
Napoléon Beaulieu, Belgisch diplomaat, kolonel en baron
Priscilla Beaulieu, geboortenaam van Priscilla Presley, Amerikaans actrice
Trace Beaulieu, Amerikaans poppenspeler, acteur en schrijver
Alex Beaulieu-Marchand, Canadees freestyleskiër

Transport
Beaulieu (metrostation), Brussels metrostation